Thomas-Müntzer-Siedlung steht für folgende Orte in Thüringen:
 Thomas-Müntzer-Siedlung, Ortsteil der Gemeinde Am Ohmberg im Landkreis Eichsfeld
 Thomas-Müntzer-Siedlung (Riethgen), Ortsteil der Gemeinde Riethgen im Landkreis Sömmerda

Landkreis Altenburger Land:
 Thomas-Müntzer-Siedlung (Nobitz), Ortsteil der Gemeinde Nobitz
 Thomas-Müntzer-Siedlung (Schmölln), Ortsteil der Stadt Schmölln
 Thomas-Müntzer-Siedlung (Windischleuba), Ortsteil der Gemeinde Windischleuba